Sabuli steht für:

 Sabuli, ein osttimoresischer Suco in der Gemeinde Dili
 Sabuli (Aldeia), eine osttimoresische Aldeia in der Gemeinde Dili
 Sabuli (Metinaro), ein Ortsteil des osttimoresischen Ortes Metinaro in der Gemeinde Dili
 ein Fluss in Osttimor, siehe Lobain